Le terme Malin, dans le sens "Esprit du mal", renvoi d'abord au diable, voire à Satan.

Autrement, il peut se référer à :

Prénoms 
Malin est une forme scandinave du prénom féminin Madeleine.
Malin Åkerman, une actrice suédo-canadienne née le  à Stockholm (Suède).
Malin Moström, est une joueuse de football suédoise née le  à Örnsköldsvik (Suède).

Toponymes

Cap Malin, un cap dans la ville de Percé, Le Rocher-Percé, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec.
Lac du Malin, lac du territoire non organisé de Mont-Valin, MRC Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.
Lac Malin, territoire non organisé de Lac-au-Brochet, MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec.
Lac Malin, territoire non organisé de Lac-Jacques-Cartier, MRC La Côte-de-Beaupré, dans la Capitale-Nationale, au Québec.
Lac Malin, territoire non organisé de Lac-Douaire, MRC Antoine-Labelle, Laurentides, au Québec.
Pointe Malin, cap s'avançant dans la rivière des Outaouais, dans Sheenboro, Pontiac, en Outaouais, au Québec.
Rivière du Malin, un affluent de la rivière Jacques-Cartier, dans Lac-Jacques-Cartier, dans MRC La Côte-de-Beaupré, dans la Capitale-Nationale, au Québec.
Rocher Malin, un rocher maritime, dans la ville de Rivière-du-Loup, au Québec.
Ruisseau du Malin, territoire non organisé de Lac-Jacques-Cartier, MRC La Côte-de-Beaupré, dans la Capitale-Nationale, au Québec.

Autres lieux

   (désignation provisoire ), un astéroïde.
 Malin, Homalin, Sagaing Region, Birmanie.
 Nový Malín, a village et municipalité dans le District Šumperk dans la région d'Olomouc en Tchéquie.
 Malin Head, le point le plus au nord de l'Irlande.
 Malin, l'une des zones maritimes utilisées au Royaume-Uni « Shipping forecsts ».
 Malin, le village d'Irlande qui donne son nom à Malin Head.
 Malin, un village de Basse-Silésie (anciennement allemand Mahlen)
 Malin, un village de la commune de Nușeni, département de Bistrița-Năsăud, Roumanie.
 Malyn (Malin), une ville de l'oblast de Jytomyr en Ukraine.
 Pour la dynastie hassidique Malin originaire de cette ville, voir Tchernobyl (dynastie hassidique).
 Malyn (Malin), un village de Mlyniv Raion dans l'oblast de Rivne en Ukraine.
 Malin, une ville du comté de Klamath, Oregon, États-Unis.
 Malin Airport (FAA id: 4S8), un aéroport à Klamath, Oregon, États-Unis.
 Malin, Xinning (),  canton ethnique yao du comté de Xinning, dans le Hunan, en Chine.

Autres usages 
 Peuple Malin, un groupe ethnique en Birmanie.
 Malin (The King of Fighters), personnage féminin de The King of Fighters (Le roi des combattants) dans une série de jeux de combat.
 Malin, le frère de Mempricius dans la légende de Welsh.
 Quatre navires de la Marine nationale (France) portent le nom de «Le Malin» («intelligent» en français), San Diego, entreprise californienne qui conçoit des engins spatiaux sans pilote.
 Navire français Le Malin, quatre navires de la marine française qui portent le nom de «Le Malin» (signifiant «intelligent» en français).

Voir aussi 
 Le Malin

Homonymie de toponyme
Homonymie de prénom